O Luminol brasileiro foi desenvolvido nos laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, inventado por uma equipe coordenada pelo farmacêutico e professor do Instituto de Química Claudio Cerqueira Lopes, popularmente conhecido como Iodeto. Esse difere do Luminol tradicional, principalmente devido ao custo. Pode ser utilizado em ambientes sem iluminação. O nióbio é fornecido a custo baixo pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Já é patenteado inclusive fora do país, nos Estados Unidos. Já é produzido desde 2001, com apoio do FAPERJ e da Reitoria da UFRJ, mas não em escala industrial e fornecido para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Instituto de Criminalística Carlos Eboli.

Ver também 

 Lista de invenções e descobertas brasileiras

Ligações externas 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciência e tecnologia no Rio de Janeiro
Invenções e descobertas brasileiras
Criminalística
Introduções em 2001